Dschabrailow ist der Familienname folgender Personen:

 Alik Dschabrailow († 2009), russischer Menschenrechtsaktivist
 Chamsat Wadudowitsch Dschabrailow (1956–2013), sowjetischer Boxer
 Elmadi Dschabrailow (* 1965), sowjetischer Ringer
 Lukman Dschabrailow (* 1962), sowjetischer Ringer
 Mochamed-Emi Said-Emijewitsch Dschabrailow (* 1993), russisch-französischer Fußballspieler